Ярвелайд () — эстонская фамилия.

 Ярвелайд, Пеэтер (род. 1957) — эстонский историк-правовед.
 Ярвелайд, Хенри (род. 1998) — эстонский футболист.